Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l'édition 2019 de l'US Open de tennis qui est disputé du  au . Ce tournoi est le dernier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Lauréates 
Samantha Stosur et Zhang Shuai remportent le tournoi en battant en finale Cori Gauff et Catherine McNally. Il s'agit respectivement de leur  et  titre WTA en double.

Primes et points

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames de l'US Open

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 Tableau officiel

2021
US Open Double dames
Tennis aux États-Unis en 2021
Tennis en août 2021
Tennis en septembre 2021
Sport aux États-Unis en août 2021
Sport aux États-Unis en septembre 2021
Sport à New York en 2021